Занде може бити:

 Занде, народ у Заиру, Судану и Центалноафричкој Републици
 Занде () општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија
 Занде језик, (-{Pazande}-), језик из породице убангијских језика